«Я покорю Манхэттен» или «Манхэттен будет мой» () — мини-сериал 1987 года совместного производства США, Канады и Великобритании в жанре мелодрамы. Сериал состоит из 6 серий средней продолжительностью по 1 часу.

Сериал снят совместно двумя режиссёрами Дугласом Хикоксом и Ричардом Майклсом. Сценарий был написан Шерман Йеллен на основе романа Джудит Кранц. Главные роли в этом фильме исполнили Валери Бертинелли, Франческа Аннис, Барри Боствик, Перри Кинг и Джулианна Мур. Премьера фильма состоялась 1 марта 1987 года в США.

Сюжет 
Главные герои фильма — члены состоятельной семьи Амбервиллей, которой принадлежит издательство в Нью-Йорке. После смерти главы семьи, Захарии Амбервилля, управление компанией перешло к его нечистому на руку брату, Каттеру Амбервиллю. Дети Захарии, особенно его умная и энергичная дочь Макси, вступают в борьбу за возвращение контроля над компанией…

В ролях 
 Валери Бертинелли — Макси Амбервиль (Киприани)
 Барри Боствик — Закари Амбервиль
 Франческа Аннис — Лилли Амбервиль
 Перри Кинг — Каттер Амбервиль
 Джейн Качмарек — Нина Штерн
 Джек Скалия — Рокко Киприани
 Джулианна Мур — Индиа Вест
 Пол Хехт — Павка Майер
 Тим Дейли — Тоби Амбервиль
 Адам Сторк — Джастин Амбервиль
 Стэйси Кинэн (Стэйси Лав) — Анжелика Киприани
 Роберт Эдди — шотландский лорд Чарльз Киркгордон (Освальд Чарльз Вальтер Ангус, граф Киркгордон)
 Элисон Портер — маленькая Макси Амбервиль
 Джорджиа Слоуи — маленькая Лилли Амбервиль
 Керам Малики-Санчес — маленький Джастин Амбервиль
 Хиллари Вульф — маленькая Анжелика Киприани
 Дональд Трамп — камео

Ссылки 
 Сериал «Я покорю Манхэттен» 
 Кадры из сериала «Я покорю Манхэттен» 
 «Я покорю Манхэттен» на сайте ВидеоГид 

 
 
 
 

Фильмы Дугласа Хикокса
Телесериалы США, запущенные в 1987 году
Телевизионные мини-сериалы США
Драматические телесериалы США
Программы телеканала Си-би-эс
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Нью-Йорке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Сан-Франциско
Телесериалы США 1980-х годов
Телесериалы на английском языке
Телесериалы США, завершённые в 1987 году
Телевизионные мини-сериалы 1980-х годов